Stille Hochzeit bezeichnet 
 eine Spielvariante beim Doppelkopf, siehe Doppelkopf#Hochzeit
 einen Spielfilm aus dem Jahr 2008, siehe Stille Hochzeit – Zum Teufel mit Stalin!